Адиль Мамедали оглы Магеррамов (; ) — заместитель председателя Счетной палаты Азербайджанской Республики (2008-2021).

Биография 
Адиль Магеррамов родился 1 февраля 1952 года в Агдамском районе. В 1973 году окончил Азербайджанский Политехнический Институт.

В 1973-1983 работал инженером-конструктором, начальником участка, заместителем начальника цеха, начальником цеха на заводе «Азон» Министерства электронной промышленности СССР.

С 1983 по 1986 работал главным инженером Дмитровского машиностроительного завода Министерства нефтяной промышленности СССР.

С 1986 по 2000 год работал заместителем генерального директора, генеральным директором Научно-производственного объединения «Улдуз» Министерства промышленности средств связи СССР (впоследствии Министерство связи СССР, Государственный комитет специального машиностроения и конверсии Азербайджанской Республики).

В 2000-2001 годах был советником министра государственного имущества Азербайджанской Республики.

В апреле-декабре 2001 года работал советником министра экономического развития Азербайджанской Республики.

В декабре 2001 года решением Милли Меджлиса был назначен аудитором Счетной палаты Азербайджанской Республики.

В декабре 2008 года решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики назначен заместителем председателя Счетной палаты.

В 2011 в связи с 10-летием Счетной палаты Азербайджанской Республики и за особые заслуги перед ее деятельностью Распоряжением Президента Азербайджанской Республики награжден медалью «Прогресс».

Решением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в декабре 2015 года был повторно назначен заместителем председателя Счетной палаты сроком на 7 лет.

В 2016 в связи с 15-летием Счетной палаты и за особые заслуги в ее деятельности, распоряжением Президента Азербайджанской Республики награжден орденом «За службу Отечеству» 3-й степени.

Семья 
Женат, имеет двух детей.

Мать Шафига Магеррамова и отец Мамедали Магеррамов были учителями.

Брат академика Абеля Магеррамова, который в 1999-2018 годах был ректором Бакинского государственного университета.

Примечания 

Выпускники Азербайджанского технического университета
Родившиеся в Агдамском районе
Кавалеры ордена «За службу Отечеству» 3 степени
Награждённые медалью «Прогресс»
Родившиеся в 1952 году
Родившиеся 1 февраля
Википедия:Биографии современников